Wynona – variante del nome proprio di persona Winona
Wynona – comune della contea di Osage (Oklahoma)
Wynona Records – etichetta discografica italiana

Pagine correlate
Winona
Wynonna